Tanéka peut désigner :
 les Tanéka, une population du nord-ouest du Bénin,
 Tanéka Béri, un village du Bénin dans la commune de Copargo,
 Tanéka Koko, un village du Bénin dans la commune de Copargo.